Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 90 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Флорида Марлинс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 17
 Поражений: 7
 Процент побед: 70.83
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 76

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 151

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 146

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 151

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 161
 Очков пропущено: 146

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 123

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Флорида Марлинс — Сан-Франциско Джайентс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сан-Франциско Джайентс
МЛБ в сезоне 1997